Meng Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Meng Jiang (vattendrag i Kina, Guizhou), 
 Meng Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar